Урс:

 УРС — Українські радіосистеми
 Урс (Атлантичні Піренеї) — муніципалітет у Франції

Юрс:

 Юрс (Ар'єж) — муніципалітет у Франції
 ЮРС — Югослов'янський Революційний Союз